Karczów peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne
 Karczów, un village de la voïvodie de Łódź
 Karczów, un village de la voïvodie d'Opole